Streulage bezeichnet
 eine Streusiedlung
 ein Dorf im Kreis Elchniederung in Ostpreußen, bis 1938: Dittballen, seit 1946: Luschki (Kaliningrad, Slawsk), Siedlung im Rajon Slawsk, Oblast Kaliningrad, Russland